Der Family Circle Cup 2005 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Charleston. Es war als Turnier der Tier I-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 11. bis 17. April 2005 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Justin Henin-Hardenne und Jelena Dementjewa, das Henin-Hardenne in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Conchita Martínez und Virginia Ruano Pascual in zwei Sätzen gegen Iveta Benešová und Květa Peschke.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)